Feigenspan ist der Familienname folgender Personen:

 Eckehard Feigenspan (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Marc Feigenspan (* 1962), deutscher Musiker
 Mike Feigenspan (* 1995), deutscher Fußballspieler